Look at Me: The Album — дебютный сборник и третий посмертный альбом американского рэпера и певца XXXTentacion. Он был выпущен 10 июня 2022 года, за неделю до четвёртой годовщины со дня смерти исполнителя. Сборник был анонсирован вместе с одноимённым документальным фильмом.

История 
Альбом был анонсирован 23 мая 2022 года командой XXXTentacion в его социальных сетях вместе с объявлением о том, что песня «True Love» совместно с Канье Уэстом будет выпущена 27 мая 2022 года. Полный трек-лист был опубликован в социальных сетях XXXTentacion 2 июня 2022 года.

В альбом вошли различные песни из эпохи SoundCloud, а также треки и синглы из его микстейпа Revenge (2017) и трёх студийных альбомов 17 (2017), ? (2018), Skins (2018).

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Джоном Каннингемом
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Сборники 2022 года
Альбомы XXXTentacion
Альбомы, спродюсированные Jimmy Duval
Альбомы, опубликованные посмертно